Вольная экранизация рассказа Андрея Платонова «Третий сын». Перенеся действие из советской глубинки в южную итальянскую деревушку и наполнив фильм реалиями итальянских 1970-х годов (терроризм, Красные бригады, политическая борьба, безработица, сексуальная революция), известный режиссёр сохранил пронзительную платоновскую интонацию и «простую» истину: смысл человеческой жизни — это любовь.

Сюжет 
Три брата — судья, учитель и рабочий — приезжают на похороны матери. У каждого из них свои драмы, страхи, заботы, проблемы — то, чем заполнена их повседневность. И только в этот трагический момент они осознают, что для человека важнее всего родной дом, семья, любовь, и какое это счастье — жить…

Мнение критиков 
Михаил Трофименков оценивает этот фильм как скучный и чрезмерно литературный . Итальянские критики усматривают в нём «притчу о современной Италии, искреннюю, честную, неизменно интересную, а подчас и волнующую» . Французский критик назвал картину шедевром .

Награды 
 1981 — Давид ди Донателло (4 премии: лучший режиссёр, лучший сценарий, лучший оператор, лучший актёр второго плана — Шарль Ванель)

Примечания 

Фильмы Франческо Рози
Фильмы Италии 1981 года